Władca lalek – amerykański film z 1989
 Władca lalek – seria filmów

Zobacz też